Francia
Le Breuil – comune dell'Allier
Le Breuil – comune della Marna
Le Breuil – comune del Rodano
Le Breuil – comune della Saona e Loira
Le Breuil-Bernard – comune delle Deux-Sèvres
Le Breuil-en-Auge – comune del Calvados
Le Breuil-en-Bessin – comune del Calvados
Le Breuil-sous-Argenton – comune delle Deux-Sèvres
Le Breuil-sur-Couze – comune del Puy-de-Dôme

Pagine correlate 
Breuil